Das Ufer steht für:

 Das Ufer (Künstlergruppe), deutsche Künstlergruppe
 Das Ufer (Juri Bondarew) (Originaltitel „Горячий снег“), Roman von Juri Wassiljewitsch Bondarew